10-я церемония вручения наград премии «Сатурн» за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов за 1982 год состоялась 30 июля 1983 года.

Лауреаты и номинанты 
Лауреаты указаны первыми, выделены жирным шрифтом и {{swatch-inline|silver|отдельным цветом.}} Основные категории 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="250px"|Категория
! colspan=3|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший научно-фантастический фильм
|colspan=3 style="background:#C0C0C0"|• Инопланетянин / E.T. the Extra-Terrestrial
|-
|colspan=3|• Бегущий по лезвию / Blade Runner
|-
|colspan=3|• Угроза исчезновения видов / 
|-
|colspan=3|• Звёздный путь 2: Гнев Хана / Star Trek: The Wrath of Khan
|-
|colspan=3|• Трон / Tron
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм-фэнтези
|colspan=3 style="background:#C0C0C0"|• Тёмный кристалл / The Dark Crystal
|-
|colspan=3|• Конан-варвар / Conan the Barbarian
|-
|colspan=3|• Секрет крыс (м/ф) / The Secret of NIMH
|-
|colspan=3|• Меч и колдун / The Sword and the Sorcerer
|-
|colspan=3|• Влипли! / 
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм ужасов
|colspan=3 style="background:#C0C0C0"|• Полтергейст / Poltergeist
|-
|colspan=3|• Калейдоскоп ужасов / Creepshow
|-
|colspan=3|• Смертельная ловушка / Deathtrap
|-
|colspan=3|• Болотная тварь / Swamp Thing
|-
|colspan=3|• Нечто / The Thing
|-
| rowspan=5|<center>Лучший анимационный фильм (Best Animated Film)
|colspan=3 style="background:#C0C0C0"|• Секрет крыс / The Secret of NIMH
|-
|colspan=3|• Жар-птица 2772: Космозона любви / 
|-
|colspan=3|• Последний единорог / The Last Unicorn
|-
|colspan=3|• Властелины времени / Les Maîtres du temps
|-
|colspan=3|• Трон / Tron
|-
| rowspan=5|<center>Лучший международный фильм (Best International Film)
|colspan=3 style="background:#C0C0C0"|• Безумный Макс 2: Воин дороги / Mad Max 2 ()
|-
|colspan=3|• Цепная реакция / The Chain Reaction ()
|-
|colspan=3|• Класс-1984 / Class of 1984 ()
|-
|colspan=3|• Дом, где живёт зло /  (, )
|-
|colspan=3|• Последний фильм ужасов /  ()
|-
| rowspan=5|<center>Лучший малобюджетный фильм (Best Low-Budget Film)
|colspan=3 style="background:#C0C0C0"|• Зловещие мертвецы / The Evil Dead
|-
|colspan=3|• Андроид / Android
|-
|colspan=3|• Поедая Рауля / Eating Raoul
|-
|colspan=3|• Запретный мир / Forbidden World (Mutant)
|-
|colspan=3|• Одна тёмная ночь / 
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр
| rowspan=5 align="center" width="95px"|
|colspan=2 style="background:#C0C0C0"|• Уильям Шетнер — «Звёздный путь 2: Гнев Хана» (за роль адмирала Джеймса Т. Кирка)
|-
|colspan=2|• Мел Гибсон — «Безумный Макс 2: Воин дороги» (за роль Макса Рокатански)
|-
|colspan=2|• Ли Хорсли — «Меч и колдун» (за роль принца Тэлона)
|-
|colspan=2|• Кристофер Рив — «Смертельная ловушка» (за роль Клиффорда Андерсона)
|-
|colspan=2|• Генри Томас — «Инопланетянин» (за роль Эллиота)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#C0C0C0"|• Сэндал Бергман — «Конан-варвар»''' (за роль Валерии)
|-
|colspan=2|• Сьюзэн Джордж — «Дом, где живёт зло» (за роль Лауры Флетчер)
|-
|colspan=2|• Настасья Кински — «Люди-кошки» (за роль Ирены Галльер)
|-
|colspan=2|• Джобет Уильямс — «Полтергейст» (за роль Дайны Фрилинг)
|-
|colspan=2|• Мэри Воронов — «Поедая Рауля» (за роль Мэри Блэнд)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#C0C0C0"|• Ричард Линч — «Меч и колдун» (за роль Титуса Кромвеля)
|-
|colspan=2|• Рутгер Хауэр — «Бегущий по лезвию» (за роль Роя Батти)
|-
|colspan=2|• Уолтер Кёниг — «Звёздный путь 2: Гнев Хана» (за роль Павла Чехова)
|-
|colspan=2|• Родди Макдауэлл — «Класс-1984» (за роль Терри Корригана)
|-
|colspan=2|• Брюс Спенс — «Безумный Макс 2: Воин дороги» (за роль капитана Гиро)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#C0C0C0"|• Зельда Рубинштейн — «Полтергейст» (за роль Танджины Бэрронс)
|-
|colspan=2|• Кёрсти Элли — «Звёздный путь 2: Гнев Хана» (за роль лейтенанта Саавик)
|-
|colspan=2|• Филомена Спаньоло — «Последний фильм ужасов» (за роль матери Винни Дюранда)
|-
|colspan=2|• Ди Уоллес — «Инопланетянин» (за роль Мэри)
|-
|colspan=2|• Ирен Уорт — «Смертельная ловушка» (за роль Хельги)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая режиссура
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#C0C0C0"|• Николас Мейер за фильм «Звёздный путь 2: Гнев Хана»
|-
|colspan=2|• Тоуб Хупер — «Полтергейст»
|-
|colspan=2|• Джордж Миллер — «Безумный Макс 2: Воин дороги»
|-
|colspan=2|• Ридли Скотт — «Бегущий по лезвию»
|-
|colspan=2|• Стивен Спилберг — «Инопланетянин»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший сценарий
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#C0C0C0"|• Мелисса Мэтисон — «Инопланетянин»
|-
|colspan=2|• Джей Прессон Аллен — «Смертельная ловушка»
|-
|colspan=2|• Терри Хэйес, Джордж Миллер и Брайан Ханнант — «Безумный Макс 2: Воин дороги»
|-
|colspan=2|• Джек Б. Совардз — «Звёздный путь 2: Гнев Хана»
|-
|colspan=2|• Альберт Пьюн, Том Карновски и Джон В. Стакмейер — «Меч и колдун»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая музыка
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#C0C0C0"|• Джон Уильямс за музыку к фильму «Инопланетянин»
|-
|colspan=2|• Бэзил Поледурис — «Конан-варвар»
|-
|colspan=2|• Кен Торн — «Дом, где живёт зло»
|-
|colspan=2|• Джерри Голдсмит — «Полтергейст»
|-
|colspan=2|• Дэвид Уитейкер — «Меч и колдун»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшие костюмы
|colspan=3 style="background:#C0C0C0"|• Элуиз Дженссон, Розанна Нортон — «Трон»
|-
|colspan=3|• Джон Блумфилд — «Конан-варвар»
|-
|colspan=3|• Норма Морисо — «Безумный Макс 2: Воин дороги»
|-
|colspan=3|• Роберт Флетчер — «Звёздный путь 2: Гнев Хана»
|-
|colspan=3|• Кристин Бойяр — «Меч и колдун»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший грим
|colspan=3 style="background:#C0C0C0"|• Дороти Дж. Перл — «Полтергейст»
|-
|colspan=3|• Хосе Антонио Санчес — «Конан-варвар»
|-
|colspan=3|• Сью Дольф — «Запретный мир»
|-
|colspan=3|• Хацуо Нагатомо — «Дом, где живёт зло»
|-
|colspan=3|• Вернер Кепплер, Джеймс Ли Маккой — «Звёздный путь 2: Гнев Хана»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшие спецэффекты
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#C0C0C0"|• Карло Рамбальди и Деннис Мьюрен — «Инопланетянин»
| rowspan=5 align="center" width="89px"|
|-
|• Дуглас Трамбулл, Ричард Юричич — «Бегущий по лезвию»
|-
|• Рой Филд, Брайан Смитис — «Тёмный кристалл»
|-
|• Том Кэмпбелл, Уильям Т. Конуэй, Джон Карл Бюхлер, Стив Нилл — «Запретный мир»
|-
|• Роб Боттин — «Нечто»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший постер (Best Poster Art)
|colspan=3 style="background:#C0C0C0"|• 'Джон Элвин — «Инопланетянин»
|-
|colspan=3|• Йоханн Костелло — «Калейдоскоп ужасов»
|-
|colspan=3|• Ричард Амсел — «Тёмный кристалл»
|-
|colspan=3|• Эдд Ривериа — «Хэллоуин 3: Время ведьм»
|-
|colspan=3|• Джеральд Скарф — «Стена»
|-
|}

 Специальные награды 
{| class="wikitable" width="70%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="250px" style="background:#C0C0C0"|Награда
! colspan=2 style="background:#C0C0C0"|Лауреаты
|-
|<center>Посмертная награда (Posthumous Award)
|• 
|align="center" width="95px"|
|-style="border-top:2px solid gray;"
|<center>Награда за достижения в карьере (Life Career Award)
|colspan=2|• '''Мартин Б. Коэн
|-
|}

 См. также 
 «Оскар» 1983 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 1983 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1983 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1983 (премия Французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Золотая малина» 1983 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20100209012608/http://www.saturnawards.org/past.html

События 30 июля
июль 1983 года
1983 год в Калифорнии
Кинопремии 1983 года
1983